Steeples ist der Familienname folgender Personen:

 Eddie Steeples (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler
 John Steeples (1959–2019), englischer Fußballspieler
 Lemuel Steeples (1956–1980), US-amerikanischer Boxer

Siehe auch:
 Steeple (Begriffsklärung)